Гражданский союз может означать:
 Гражданское партнёрство — форма зарегистрированных отношений одно- или разнополых пар в некоторых странах.
 Название ряда политических партий или избирательных блоков:
 «Гражданский союз» — избирательный блок, участвовавший в выборах в Госдуму России в 1993 г.
 «Гражданский союз» — политическая партия в Латвии.
 «Гражданский союз за новую Болгарию» — политическая партия в Болгарии.
 «Фидес — Венгерский гражданский союз» — одна из двух крупнейших политических партий Венгрии.